Guise, prononcé Güise , est une ville de Picardie (France), comptant environ , et qui a donné son nom à plusieurs entités territoriales ainsi qu'à une célèbre famille princière.

Territoires 
 Canton de Guise
 Communauté de communes de la Région de Guise
 Seigneurie de Guise
 Comté de Guise, éphémère seigneurie lorraine constituée au  autour de la seigneurie de Frolois au profit d'un membre de la famille de Guise

Patronymes 
Famille de Guise  
 Liste des seigneurs de la terre de Guise
 Maison de Guise, issue de la Maison de Lorraine au  ; en menant la Ligue, elle a joué un rôle majeur dans l'histoire de France durant les Guerres de religion
 Henri , duc de Guise, dit Henri le Balafré, est le membre le plus célèbre de cette famille, tué sur ordre de Henri III au château de Blois
 (1872-1940), gouverneur de l'Inde française, de la Guinée et de l'Afrique-Équatoriale française
Famille Guise 
 Janine Guise, chanteuse lyrique et actrice française de l'entre-deux-guerres ;
 Andrée Guise (1908-1988), actrice belge.

Histoire 
 Bataille de Guise, en 1914

Autres 
 le jeu de guise
 La guise est  aussi un costume traditionnel.